Need for Speed: Hot Pursuit 2 - computerspel uit 2002
 Need for Speed: Hot Pursuit (2010) - computerspel uit 2010, en vernieuwd in 2020

Zie ook
 Need for Speed